Tyrkiets premierministre har fra 1920 under uafhængighedskrigen, indtil 2018 som følge af en folkeafstemning om forfatningsændring i 2017, været:

Premierministre under uafhængighedskrigen (1920-23)

Premierministre af Republikken Tyrkiet (1923 – 2018)

Se også 
 Tyrkiets præsidenter

 
Lister over regeringsledere